Lisa (godheid), een West-Afrikaanse godheid
Lisa (voornaam), een voornaam
Lisa (ERP-programma), een financieel- en ERP-pakket, gebaseerd op de Progress-database
Lalisa Manoban, Koreaans rapper en danseres, artiestennaam Lisa
 een Roemeense gemeente:
 Lisa (Brașov)
 Lisa (Teleorman)
Lisa (televisieserie), een telenovelle van Vlaamse omroep VTM

En verder naar:
Apple Lisa, een computer
Listafólkasamband Føroya (LISA), een Faeröerse belangenorganisatie voor artiesten
LISA als Engels acroniem (Laser Interferometer Space Antenna), voor astronomisch onderzoek naar zwaartekrachtgolven
The Inspector, ook wel Lisa, een film uit 1962 onder regie van Philip Dunne